W Polsce
 Kikoły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Kikoły – przysiółek wsi Kadyny w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Kikoły – dawna gromada

Zobacz też 
 Kikół